Стефан Фићовић (Косовска Митровица, 31. маја 1998) српски је фудбалер који тренуно наступа за Металац из Горњег Милановца.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Спортисти из Косовске Митровице
Српски фудбалери
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Полета Љубић
Фудбалери Графичара
Фудбалери Металца Горњег Милановца
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу